Geschow ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Geschow (1860–1922), bulgarischer General
 Iwan Geschow (1849–1924), bulgarischer Politiker, Ministerpräsident